Koshu (druivensoort), een Japans druivenras
 Koshu (Yamanashi) , een stad in de Japanse prefectuur Yamanashi
 Koshu Kaido, een van de vijf hoofdwegen (街道, kaidō) die startten in Edo (nu Tokio)